Андерс Коппель (* 1947) — данський класичний і поп-композитор та піаніст.
 Андреа Коппель (* 1963) — американська репортерка і тележурналістка.
 Аннісетт Коппель (* 1948) — данська співачка.
 Герман Девід Коппель (1908—1998) — данський композитор і піаніст.
 Ейнарі Коппель (1925—1978) — естонський і радянський актор театру та кіно. Народний артист Естонської РСР.
 Жером Коппель (* 1986) — французький професійний велогонщик.
 Ільмар Коппель (1940—2020) — естонський і радянський хімік, доктор хімічних наук, професор, академік Естонської академії наук.
 Кайдо Коппель (* 1988) — естонський футболіст, воротар, згодом тренер.
 Лоне Коппель (* 1938) — данська оперна співачка (сопрано).
 Ніколай Коппель (* 1969) — данський піаніст та журналіст. Ведучий Євробачення 2014 у Копенгагені.
 Коппель Олена Арнольдівна (* 1955) — професор, доктор історичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Томас Коппель (1944—206) — данський композитор.
 Коппель Хельді-Мелайне Оскарівна (* 1935) — новатор виробництва, завідувач ферми. Член Центральної Ревізійної Комісії КПРС (1986—1990). Депутат Верховної ради Естонської РСР 11-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 7-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.
 Юліус Коппель (1910—2005) — данський скрипаль і альтист.

 Сен-Жульєн-де-Коппель — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.